Elsholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Elsholtz (1944–2016), deutscher Synchronsprecher und -regisseur, Schauspieler, Dreh- und Dialogbuchautor
 Edith Elsholtz (1930–2004), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Franz von Elsholtz (1791–1872), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Johann Sigismund Elsholtz (1623–1688), deutscher „Hofmedicus“, „Hofbotanicus“ und Alchemist 
 Ludwig Elsholtz (1805–1850), deutscher Maler
 Peter Elsholtz (1907–1977), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Elsholz